Майк Рэмзи (; род. 3 декабря 1960, Миннеаполис) —  бывший американский хоккеист, игравший на позиции защитника. Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.

Карьера

Клубная 
На Драфте НХЛ 1979 года был выбран в 1-м раунде под общим 11-м номером клубом «Баффало Сейбрз». В течение почти 14 сезонов играл за «Баффало Сейбрз» с 1980 по 1993 годы,  где сначала был известен как атакующий защитник, а затем стал защитником оборонительного плана. Рэмзи был капитаном «Сейбрз» с 1990 по 1992 год. 

В 1993 году перешёл в «Питтсбург Пингвинз», где отыграл полтора сезона. Его последним клубом в карьере был «Детройт Ред Уингз», в котором он отыграл два полных сезона, прежде чем завершить карьеру. Всего в НХЛ сыграл 1070 матчей, забросив 79 шайб и отдав 266 голевых передач, заработав при этом 345 очков.

Четыре раза играл в Матчах всех звёзд НХЛ (1982, 1983, 1985, 1986).

Международная 
В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали, обыграв в легендарном матче главного фаворита турнира сборную СССР со счётом 4:3. В возрасте 19 лет он стал самым молодым игроком в составе своей сборной.

Помимо «золотой олимпиады» играл на ЧМ-1982 и двух Кубках Канады: КК-1984, КК-1987, на которых американцы остались без медалей.

После завершения карьеры 
Работал ассистентом тренера в «Баффало Сейбрз» (1997—2000) и в «Миннесоте Уайлд» (2000—2010).

С 2001 года член Зала хоккейной славы США.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (хоккей)
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»